Източна Кордилера () е планина в централната част на Колумбия с малка част по нейната граница с Венецуела.

Тя е част от системата на Андите, която се отделя от основния им планински масив в югозападната част на страната, пресича я на североизток до границата с Венецуела, откъдето се отклонява веригата Кордилера де Мерида, и продължава на север по границата между двете държави до крайбрежните низини на Карибско море. Източна Кордилера отделя басейна на река Магдалена на запад от басейните на Амазонка, Ориноко и Кататумбо на изток. Тя се разделя на няколко главни части – Алтиплано Кундибоясенсе, Серания де лос Яригиес, Серания де лас Кинчас, Сиера Невада дел Кокуй и Серания дел Периха. Най-висока точка е връх Ритакуба Бланко с 5 410 метра надморска височина.

Бележки 

Анди
География на Колумбия
Планини във Венецуела